Люссов () — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания. В 2010 году была присоединена к Гюцкову.

Географическое положение 
Посёлок Люссов находится приблизительно в 12 километрах северо-западнее Анклама, в 18 километрах юго-юго-восточнее Грайфсвальда, а также отдалён от Вольгаста на 21 километр в юго-западном направлении, а от Гюцкова на 5 километров в восточном.

Вдоль южной границы общины протекает река Пене.

Административное деление 
Община входит в состав района Восточная Передняя Померания. До 1 января 2005 года Люссов был частью управления Амт Гюцков (), но в настоящее время подчининён управлению Амт Цюссов (), с штаб-квартирой в Цюссове.

Идентификационный код субъекта самоуправления — 13 0 59 058.

Площадь занимаемая административным образованием Люссов, составляет 8,32 км².

Население 
По состоянию на 31 декабря 2006 года, население посёлка Люссов составляет 186 человек. 
Средняя плотность населения таким образом равна: 22 человека на км².

Транспорт 
Примерно в 9 километрах восточнее посёлка проходит федеральная дорога 109 (), а в 4 километрах западнее федеральная дорога 111 (), которая примерно в 10 километрах к западу от Люссова (невдалеке от посёлка Гюцков) примыкает к автобану 20 ().

Достопримечательности 
 Замок от 1867 года (пустующий)
 Замковый парк в английском стиле
 Деревенская церковь

Прочие факты 
В Люссове родился известный немецкий тренер по боксу Фриц Здунек (1947-2014).

Ссылки 
 Люссов на сайте Амт Цюссов
 Официальная страница Замка Люссов

Города Мекленбурга-Передней Померании